Działoszyn (stad), stad in Polen
 Działoszyn (gemeente), gemeente in Polen